Polychaetaspis wyszogrodensis är en ringmaskart som beskrevs av Kozlowski 1956. Polychaetaspis wyszogrodensis ingår i släktet Polychaetaspis och familjen Polychaetaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
wyszogrodensis